Liste der Mitglieder des Rheinland-Pfälzischen Landtages (14. Wahlperiode)

Der Rheinland-Pfälzische Landtag bestand in der 14. Wahlperiode von 2001 bis 2006 aus 101 Mitgliedern.

Zusammensetzung 
Bei der Landtagswahl am 25. März 2001 gab es folgendes Ergebnis:

Präsidium 
Präsident: Christoph Grimm (SPD)
Vizepräsidenten: Gerhard Schmidt (SPD) 2001–2005, Gerd Itzek (SPD) 2005–2006, Helga Hammer (CDU), Jürgen Creutzmann (FDP), Friedel Grützmacher (Grüne)

Die Zahl der Vizepräsidenten wurde von zwei auf vier erhöht.

Abgeordnete

Literatur 
 Landtag Rheinland-Pfalz (Hg.): Die Abgeordneten des Landtags Rheinland-Pfalz: 14. Wahlperiode. Mainz 2003
 Markus Schäfer: Datenhandbuch zur Geschichte des Landtags Rheinland-Pfalz 1947–2003. Mainz 2005, 
 Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz: Die Wahl zum 14. Landtag in Rheinland-Pfalz am 25. März 2001.  Band 380 Bad Ems 2001

Landtag Mitglieder 14
 14